Roujitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Ружица) :
Roujitsa, village bulgare de l'obchtina de Nikola Kozlevo, situé dans l'oblast de Choumen ;
Roujitsa, village bulgare de l'obchtina de Bolyarovo, situé dans l'oblast de Yambol.